Лжедми́трий — ретроспективное прозвище ряда самозванцев, выдававших себя за сына Ивана Грозного царевича Дмитрия. Лжедмитрию I удалось захватить Москву и короноваться под именем «царя Дмитрия», Мария Нагая признала его своим сыном. В результате после его убийства все последующие самозванцы выдавали себя за «царя Дмитрия». Так, например, после смерти первого самозванца Самборский Лжедмитрий и Лжедмитрий II выдавали себя за Лжедмитрия I. Лжедмитрий III и Лжедмитрий IV выдавали себя за Лжедмитрия II. В Польской историографии явление названо обобщённым термином Димитриада.

Прозвища